Тверь:

Топоним 
 Тверь — город в России, центр Тверской области.
 Тверь — грузовая железнодорожная станция в Твери.
 Тверь — локомотивное депо Октябрьской железной дороги.
 Тверь — вагонное депо Октябрьской железной дороги.

Техника 
 «Тверь» — 26-вёсельная галера Екатерины II.
 «Тверь» — российский атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А «Антей».
 Ил-76МД «Тверь» RA-86900 — российский военно-транспортный самолёт.

Другое 
 «Тверь» — филиал Всероссийской Государственной Телевизионной и Радиовещательной Компании в Тверской области.
 «Тверь» — кинотеатр и культурно развлекательный центр в городе Твери.
 «Тверь» — бизнес-центр, здание в городе Тверь.
 «Тверь» — российский футбольный клуб.

См. также 
 
 
 Твершино
 Тверской железнодорожный вокзал